— видеоигра, которая является спин-оффом серии Dynasty Warriors. Игра была выпущена эксклюзивно на консоль PlayStation Vita. Как всегда разработана компанией Omega Force и издана Koei. Как и во всех играх серии, сюжет создан по роману-книге Ло Гуаньчжуна «Троецарствие».

Игровой процесс 
Игроки могут управлять персонажем с помощью кнопок консоли (чтобы двигать персонажем и проводить обычные атаки) и с помощью экрана консоли, заднего тачпада, акселерометра и гироскопа (чтобы проводить специальные атаки). Система боёв создана специально так, что игрок будет отвечать за все свои действия.

Компьютерные игры 2011 года
Dynasty Warriors
Игры только для PlayStation Vita
Компьютерные игры, разработанные Omega Force